Albert al II-lea este numele mai multor personalități:
 Albert al II-lea de Meissen (1240–1314)
 Albert al II-lea, Conte de Gorizia (d. 1327)
Albert al II-lea, Duce al Austriei (1298–1358)
 Albert al II-lea, Rege Romano-german (1397–1439)
 Albert al II-lea, Margraf de Brandenburg-Ansbach (1620–1667)
 Albert al II-lea al Belgiei (n. 1934)
 Albert al II-lea, Prinț de Monaco (n. 1958)

Vezi și 
prenumele Albert